

Patronymie 

 Catherine Greiner, dite Cathy Stewart (19561994), une actrice pornographique française
 Albert Greiner (1918-2013), pasteur et théologien français
 Heinz Greiner (18951977), un lieutenant-général allemand pendant la Seconde Guerre mondiale
 Lily Greiner (1923-2012), conservatrice de bibliothèque, sœur d'Albert Greiner
 Ludwig Greiner (17961882), un expert de l'industrie forestière du 
 Nick Greiner (1947), le leader au Parlement de Nouvelle-Galles du Sud du parti libéral d'Australie
 Jochen Greiner-Well (1956-2013), homme politique allemand
 Otto Greiner (1869-1916), peintre et dessinateur saxon 
 Pascal Greiner (1960), un joueur de football français
 Robert Greiner (1953), un pompier criminel français
 Scott Greiner, un ingénieur du son américain

 Nom composé
 Simone Greiner-Petter-Memm (* 1967), une fondeuse et biathlète allemande

Patronyme allemand